

Notes et références 
Flavio, ou Flávio, est la version en italien et en portugais du nom Flavius

Opéras 

 Flavio Cuniberto, livret de Matteo Noris mis en musique par :
 Gian Domenico Partenio (1681),
 Domenico Gabrielli, (1688),
 Alessandro Scarlatti (1702),
 Conrad Friedrich Hurlebusch (1727).
 Flavio, re di Longobardi de Georg Friedrich Haendel sur un livret de Nicola Francesco Haym (1723)

Politiciens et hommes d'affaires 

 Flavio Briatore (1950 - ), homme d'affaires italien
 Flavio Cotti (1939 - ), homme politique suisse
 Flavio Maspoli (1950 - 2007), homme politique suisse

Acteurs et musiciens 

 Flavio Ambrosetti (1919 - ), saxophoniste suisse
 Flavio Boltro (1961 - ), trompettiste de jazz italien 
 Flavio Bucci (1947 - ), acteur italien
 Flavio Insinna (1965 - ), acteur italien
 Flavio Togni (1962 - ), artiste de cirque italien

Sportifs 

 Flávio (1980-), de son nom complet Flávio Pinto de Souza, footballeur brésilien
 Flávio Amado, (1979 - ), joueur de football angolais
 Flavio Behring (1937 - ), pratiquant de Gracie Ju-Jitsu brésilien
 Flavio Conceiçao (1974 - ), joueur de football brésilien
 Flavio Cuca, (1970 - ), joueur de football brésilien
 Flavio Emoli (1934 - ), joueur de football italien
 Flavio Giupponi (1964 - ), coureur cycliste italien
 Flavio Roma (1974 - ), joueur de football italien
 Flavio Saretta (1980 - ), joueur de tennis brésilien
 Flavio Schmid (1980 - ), joueur de football suisse
 Flavio Vanzella (1964 - ), coureur cycliste italien
 Flavio Pesenti (1993 - ), champion du monde 2013 de trottinette freestyle

Divers 

 Flavio Biondo (1392/1388 - 1463), (en latin Flavius Blondus), historien, archéologue italien
 Luís Flávio Cappio (1946 - ), religieux catholique brésilien

Prénom masculin
Homonymie de prénom